În sezonul 1957 A PFG a avut 14 echipe iar CDNA Sofia a câștigat trofeul. Golgeter a fost Dobromir Tashkov cu 25 de goluri marcate pentru Slavia Sofia.

Clasament 
Clasamentul primei ligi bulgare de fotbal la finalul sezonului 1954.

Referințe 
 Bulgaria - Lista clasamentelor finale (RSSSF)

Sezoane A PFG